Нифаки — название нескольких населённых пунктов:
 Нифаки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Нифаки — деревня в Упоровском районе Тюменской области.